Hrvatska:
 Ivandol naselje u sastavu Požeško-slavonske županije. 

Slovenija:
 Ivandol (Krško, Slovenija), naselje u sastavu općine Krško